Тамаругаль:

 Тамаругаль — пустынная равнина на севере Чили.
 Тамаругаль — провинция в Чили в составе области Тарапака.